Waynesville est le nom de plusieurs villes américaines :
 Waynesville (Illinois) ;
 Waynesville (Missouri) ;
 Waynesville (Ohio) ;
 Waynesville (Caroline du Nord).